Folgende Liste sortiert Länder nach dem mittleren Geburtsalter zum letzten ermittelbaren Zeitpunkt. Das mittlere Geburtsalter gibt das Alter einer Frau bei der ersten Geburt im Median an. Je höher das mittlere Geburtsalter ist, desto später bekommen Frauen Kinder. Laut Angaben des CIA World Factbook reicht das mittlere Geburtsalter von 31 Jahren in Südkorea bis 17,9 Jahre im Tschad, dem einzigen Land, in dem Frauen zum Zeitpunkt der Geburt noch minderjährig sind.

Einzelnachweise 

Geburtsalter
Geburtsalter